Глюкштейн, Гликштейн — фамилия. Известные носители:
 Глюкштейн, Даниэль (род. 1953) — французский политик-троцкист, профессор истории.
 Глюкштейн, Игаель (более известен как Тони Клифф; 1917—2000) — британский троцкист-«госкаповец» и теоретик марксизма еврейского происхождения.
 Гликштейн, Шломо (род. 1958) — бывший израильский профессиональный теннисист.